La Copa de Alemania 1976-77 fue la 34.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 128 equipos.

El 1. FC Colonia venció al Hertha BSC en la final jugada en el Niedersachsenstadion para ser campeón de copa nacional por segunda ocasión, siendo ésta la primera final en la que se recurre a un partido de desempate.

También fue la primera vez en la que se enfrentaron un primer equipo contra su equipos filial cuando FC Bayern Munich enfrentó a FC Bayern Munich II en la cuarta ronda.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Cuarta Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Replay

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1976–77 results at Fussballdaten.de 
 1976–77 results at Weltfussball.de 

	

1977
Fútbol en 1976
Fútbol en 1977
Alemania en 1976
Alemania en 1977
1. FC Colonia